Pian di Molino ima više značenja:
 Pian di Molino, Massa-Carrara
 Pian di Molino, Pesaro-Urbino